Birthe Kjær – cantante danese
 Jeppe Kjær – calciatore danese
 Laurids Jensen-Kjær – tiratore a segno danese
 Ole Kjær – ex calciatore danese
 Peder Kjær-Andersen – calciatore danese
 Peter Kjær – ex calciatore danese
 Simon Kjær – calciatore danese